

Toponyme
Xaintrailles est une commune française, dans le département de Lot-et-Garonne.

Patronymes
Deux personnages se sont rendus célèbres sous le nom de Xaintrailles :
 Jean Poton de Xaintrailles, compagnon de Jeanne d'Arc ;
 Charles Antoine Dominique Xaintrailles, général de la Révolution.

Édifice
 Château de Xaintrailles, situé dans la commune du même nom

Odonyme
 Rue Xaintrailles (quartier de la Gare,  de Paris), située au voisinage de la place Jeanne-d'Arc, cette rue de Paris porte le nom de Jean Poton de Xaintrailles